Il doppio  del BRD Năstase Țiriac Trophy 2013 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2013.

Robert Lindstedt e Horia Tecău erano i detentori del titolo, ma Lindstedt ha deciso di non partecipare, Tecău ha giocato con Maks Mirny ed hanno vinto il titolo battendo in finale Lukáš Dlouhý e Oliver Marach per 4-6, 6-4, [10-6].

Teste di serie 

  Maks Mirny /  Horia Tecău (campioni)
  Julian Knowle /  Filip Polášek (primo turno)

  Santiago González /  Scott Lipsky (semifinale) 
  Eric Butorac /  Paul Hanley (primo turno)

Wildcard 

  Marius Copil /  Gaël Monfils (primo turno)

  Victor Hănescu /  Gilles Müller (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni
 

BRD Năstase Țiriac Trophy 2013
ATP World Tour 2013